

Пузово — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Пузово — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область